Pavel  Sergeyevich Golyshev (Moscou, 7 de julho de 1987) é um futebolista russo que atua como meia. Atualmente, joga pelo Tom Tomsk.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo